Potschka ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Potschka (* 1952), deutscher Komponist und Musiker
 Heidrun Potschka (* 1968), deutsche Pharmakologin und Hochschullehrerin